Войнич — фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Войнич, Вильфред Леонардович (1865—1930) — первооткрыватель «Рукописи Войнича».
 Войнич, Станислав Владимирович (1973—2022) — российский актёр кино и дубляжа.
 Войнич, Этель Лилиан (1864—1960) — английская писательница, переводчица, композитор.

Топоним 
 Войнич — город и одноимённая община в Хорватии.
 Войнич — город в Польше.
 Войнич — волость (гмина) в Польше.

См. также 
 Рукопись Войнича